Simpelveld (plaats), een plaats in Nederlands Limburg;
 Simpelveld (gemeente), de gemeente waarin de plaats is gelegen.